Павел Родионов:
 Родионов, Павел Иванович (1922—1996) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Родионов, Павел Николаевич (1931—2001) — начальник комплексного участка Уральского электромеханического завода, Герой Социалистического Труда.
 Родионов, Павел Фёдорович (1857—1908) — земский врач, член III Государственной думы от Черниговской губернии.